Кофрадија де Абахо има више значења:

 Кофрадија де Абахо (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кофрадија де Абахо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику